Hey Mama est une chanson des Black Eyed Peas (2004).
 Hey Mama est une chanson de Kanye West (2005).
 Hey Mama est une chanson de David Guetta (2015).
 Hey Mama! est le premier EP du sous-groupe officiel d'EXO, EXO-CBX (2016).